de tweede vrouw van keizer Constantius II, zie Eusebia (vrouw van Constantius)
 een Belgische heilige, zie Eusebia (heilige)